Бонапартизм:
 Бонапартизм — движение в защиту прав семейства Бонапарт на французский престол. Бонапартистами также называют современных последователей идеологии Наполеона I.
 Бонапартизм — разновидность буржуазной диктатуры в постреволюционном государстве.